Filipović je često prezime u Hrvatskoj i Srbiji. Prezime je patronim, izvedeno iz osobnog imena Filip (iz grčkog jezika; doslovno prijatelj konja) i dodavanja sufiksa ‑ović. To je 21. ili 22. najčešće prezime u Hrvatskoj.

Osobe s prezimenom Filipović

F 
Filip Filipović (vaterpolist) (1987. – ), srpski vaterpolist
Franjo Filipović (hrvatski general) (1820. – 1903.), hrvatski visoki vojni časnik u austrijskoj vojsci
Franjo Filipović (hrvatski slikar) (1930. – 2009.), hrvatski naivni slikar
Franjo Filipović (poturica) (prva pol. 16. st. – ?), zagrebački kanonik te kasnije turski četovođa
Franjo Filipović (pedagog) (1901. - 1988.), hrvatski pedagog

E 
Eleonora Pavišić-Filipović (1926. – ), hrvatska i bosanskohercegovačka pjesnikinja, pripovjedačica i publicistkinja

G 
Goran Filipović (1996. – ), hrvatski košarkaš

I 
Ivan Filipović (1823. – 1895.), hrvatski pedagog, književnik i leksikograf
Ivan Filipović Grčić (prije 1660. – nakon 1715.), svećenik, književnik i protuosmanski ratnik
Ivo Filipović Grčić (1937. – 1983.), hrvatski likovni umjetnik, kipar i slikar

J 
Jeronim Filipović (1688. – 1765.), hrvatski propovjednik i nabožni pisac iz BiH
Josip Filipović (1819. – 1889.), hrvatski plemić i austrijski general

K 
Karlo Filipović (1954. – ), diplomirani inženjer strojarstva i političar

Lj 
Ljiljana Bunjevac Filipović (1958. – ), hrvatska televizijska novinarka

M 
Mijo Filipović (1869. – 1948.), diplomirani inženjer, vodoprivredni inženjer i filatelist
Miljenko Filipović (19??. – ), general Hrvatske vojske
Mirko Filipović (1974. – ), hrvatski boksač
Miroslav Filipović (1915. – 1946.), hrvatski nacionalist i rimokatolički svećenik
Muhamed Filipović (1929. – ), bošnjački filozof i nacionalistički ideolog

N 
Nevenka Filipović (1932. – 2007.), hrvatska lutkarica, kazališna i filmska glumica
Nikola Filipović (arhitekt)
Nikola Filipović (pravnik) (1933. – 2007.), hrvatski pravnik

R 
Rasim Filipović (19??. – ), hrvatski dramatik i novelist iz BiH
Rudolf Filipović (1916. – 2000.), hrvatski filolog, jezikoslovac i anglist

S 
Stefan Filipović (1987. – ), crnogorski pjevač zabavne glazbe
Stjepan Filipović (1916. – 1942.), pripadnik srbijanskih partizanskih odreda tijekom Drugoga svjetskog rata
Sulejman Filipović (1896. – 1971.), časnik Jugoslavenske vojske

Š 
Šimun Filipović (1732. – 1802.), rimokatolički prezbiter, franjevac

T 
Tarik Filipović (1972. – ), hrvatski glumac i TV voditelj

V 
Vladimir Filipović (1906. – 1984.), hrvatski filozof

Z 
 Zlata Filipović (1980. – ), bosanskohercegovačka književnica hrvatskog porijekla
 Zoran Filipović (boksač)
 Zoran Filipović (fotograf) (1959. – ), profesionalni fotograf i pisac		
 Zoran Filipović (nogometaš)

Vidi još 
 Nagrada Ivan Filipović
 Sporazum Karadžić – Filipović

Izvori 

Hrvatska prezimena